Le Championnat de France de volley-ball Ligue B 2012-2013 a opposé quatorze équipes françaises de volley-ball. Le championnat de France de volley-ball de deuxième division porte le nom de Ligue B depuis 2009. L'AL Canteleu-Maromme, le LISSP Calais et l'ASUL Lyon Volley-Ball rejoignent la Ligue B à l'issue de la saison 2011-2012.

Listes des équipes en compétition

Formule de la compétition

Première Phase 
Matchs Aller/Retour : 26 journées.
À l'issue de ces matchs, le classement des clubs sera établi comme suit :
Le club classé  est sacré Champion de France de Ligue B masculine et accède en Ligue A masculine la saison suivante.
Les clubs classés de la  à la  disputent les Play-offs de la Ligue B masculine pour déterminer le deuxième club accédant en Ligue A masculine la saison suivante.
Les clubs classés de la  à la  sont maintenus sportivement en Ligue B masculine la saison suivante.
Les clubs classés  et  sont rétrogradés sportivement en Nationale 1 masculine la saison suivante.

Play-offs

Les Demi-finales 
Participants : Les clubs classés de la  à la  à l'issue de la première phase du Championnat.
Les équipes se rencontrent en matchs Aller/Retour et appui éventuel :
Le match aller a lieu sur le terrain du club le moins bien classé à l'issue de la première phase ;
Le match retour a lieu sur le terrain du club le mieux classé à l'issue de la première phase ;
En cas d’égalité, à l’issue des deux rencontres, un match d’appui se déroulera sur le terrain du club le mieux classé à l’issue de la première phase.
Les demi-finales sont réparties comme suit :
Le club classé  contre le club classé  à l’issue de la première phase (match A) ;
Le club classé  contre le club classé  à l’issue de la première phase (match B) ;

La Finale 
Les vainqueurs des demi-finales se rencontrent dans le cadre d’une finale en matchs Aller/Retour avec appui éventuel. Le Vainqueur est déclaré deuxième du Championnat et accède à la Ligue A.

Classement de la saison régulière

Résultats de la saison régulière

Play-offs d'accession

Résultats 

|}

Distinctions individuelles 
MVP :  Lionel Coloras (Saint-Nazaire VBA)
Meilleur attaquant :  Lionel Coloras (Saint-Nazaire VBA)
Meilleur central :  Michael Andrei (Saint-Nazaire VBA)
Meilleur réceptionneur-attaquant :  William Bersani da Costa (Asnières Volley 92)
Meilleur passeur :  Mathias Patin (Asnières Volley 92)
Meilleur libéro :  Dustin Watten (AS Orange)
Révélation :  Eldin Demirović (Nice Volley-Ball)
Meilleur entraîneur :  Gilles Gosselin (Saint-Nazaire VBA)

Bilan de la saison

Voir aussi 
Ligue A 2012-2013
Nationale 1 2012-2013

Liens externes 
 Résultats sur le site de la LNV

Notes et références 

2012-2013
Volley-ball M2
Championnat M2